Op het toernooi van Wimbledon in 1995 speelden de mannen in het dubbelspel van 26 juni tot en met 9 juli. De titelverdedigers en als tweede geplaatste Australiërs Todd Woodbridge en Mark Woodforde wonnen het toernooi door in de finale de ongeplaatste Amerikanen Rick Leach en Scott Melville met 7-5, 7-6(8), 7-6(5) te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1995